Суперкубок Кувейту з футболу 2020  — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 грудня 2020 року між чемпіоном Кувейту клубом Аль-Кувейт та володарем кубка Еміра Кувейту клубом Аль-Арабі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz

2020
Кувейт
Грудень 2020
2020 у Кувейті